Robert Morey ist der Name folgender Personen:

* Robert Morey (Ruderer) (1936–2019), US-amerikanischer Ruderer
 Robert Morey (Pastor) (1946–2019), US-amerikanischer Pastor und Prediger
 Robert Morey (Baseballspieler) (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler